Соревнования в парном катании фигурного катания на зимних Олимпийских играх 1972 прошли 6 и 8 февраля в Саппоро (Япония) на искусственном льду Ледового дворца спорта Макоманай и Дворца спорта Микахо.

Медалисты

Пары

Ссылки 
 Результаты на сайте В. Соловьёва
 Результаты 

Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1972